Пароль не нужен:

 «Пароль не нужен» — роман Юлиана Семёнова.
 «Пароль не нужен» — художественный фильм 1967 года, экранизация одноимённого романа Юлиана Семёнова. Режиссёр Борис Григорьев.
 «Пароль не нужен» — вторая часть (8 серий) телесериала «Исаев» 2009 года, экранизация одноимённого романа Юлиана Семёнова. Режиссёр Сергей Урсуляк.